Kolibri steht für

 Kolibris, eine Vogelfamilie
 ein Comicformat; siehe Comicformat#Kolibri

Person:
 Künstlername des Grafikers und Zeichners Werner Blattmann (* 1951), siehe Kolibri (Maler)

Produktklassen und Markennamen:
 Kolibri (Jolle), eine Segelbootklasse der Werft Atlanta Boot
 Kolibri, eine Faltboot-Serie von VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar; siehe MV Werften Wismar#Faltboote
 Flettner Fl 282 „Kolibri“, ein Hubschrauber-Typ
 Spitzname eines Nahverkehrstriebwagens der Schweizerischen Bundesbahnen, siehe SBB RBDe 4/4
 2 mm Kolibri, eine Patrone für sehr kleine Pistolen
 KolibriOS, ein Betriebssystem
 Kolibri (Schreibmaschine), eine Kleinschreibmaschine vom VEB Mechanik Groma Markersdorf (Chemnitztal, DDR)
 Udet U 7 Kolibri, leichtes Sportflugzeug der 1920er Jahre

Individuelle Namen:
 Kolibri (Pferd), ein Beschäler im Gestüt Neustadt/Dosse
 Kolibri 560, Kajütsegler
 Kolibri (Kabarett), Kölner Kabarett zu Anfang der 1930er Jahre
 der Funkrufname des ersten Rettungshubschraubers in Deutschland, siehe Christoph 1
 eine Bremer Folkrock-Band um Ingo Höricht und Georg Lejeune-Jung
 Kolibri nennen sich Konservativ Liberale Menschen – eine Flügelgruppe innerhalb der Alternative für Deutschland

Siehe auch:
 Hummingbird (engl. ‚Kolibri‘)
 Colibri
 coolibri